

Carriera
Le prime presenze di Robb nelle classifiche del motomondiale risalgono alla stagione 1957 con un podio ottenuto in classe 250 alla guida di una NSU in occasione del Gran Premio motociclistico dell'Ulster; da quel momento riuscirà a essere presente con risultati a punti in tutte le categorie, dalla 50 alla 500 fino al motomondiale 1973. La sua carriera iridata terminerà proprio con una vittoria al Lightweight TT del Tourist Trophy.

In totale nel motomondiale ha vinto 3 gran premi e, come miglior risultato stagionale, nel 1962 si è laureato vicecampione del mondo nella classe 350 alle spalle di Jim Redman.

Durante la sua lunga carriera Robb si è cimentato alla guida di motociclette delle più svariate case motociclistiche: dalle iniziali NSU e AJS con cui si è presentato nelle prime occasioni, è diventato pilota ufficiale della Honda nel 1962 per finire in seguito in sella a Bultaco e Yamaha nonché occasionalmente anche ad altri marchi.

Oltre a questo può vantare anche 5 vittorie alla North West 200 e, sempre nelle gare nordirlandesi, ha registrato l'ultima sua presenza al Tourist Trophy nel 1979, oltre 20 anni dopo il suo debutto.

Ancora nel 2010 ha partecipato a rievocazioni storiche come quella sul circuito di Assen.

Risultati nel motomondiale

Classe 50

Classe 125

Classe 250

Classe 350

Classe 500

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Piloti della classe 50
Piloti della classe 125
Piloti della classe 250
Piloti della classe 350
Piloti della classe 500